Velika nagrada Malezije 2004 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 21. marca 2004.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 56
| 1:31:07,490
| 1
| 10
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 56
| + 5,022 s
| 4
| 8
|-
! 3
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 56
| + 11,568 s
| 6
| 6
|-
! 4
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 56
| + 13,615 s
| 3
| 5
|-
! 5
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 56
| + 37,360 s
| 8
| 4
|-
! 6
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 53,098 s
| 9
| 3
|-
! 7
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 56
| + 1:07,877 
| 19
| 2
|-
! 8
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 55
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 9
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 55
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 10
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 11
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 55
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 12
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 55
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 13
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 54
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 14
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 53
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 15
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 52
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 16
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 52
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 40
| Prenos
| 5
|  
|-
! Ods
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 34
| Prenos
| 15
|  
|-
! Ods
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 27
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 23
| Zavrten
| 2
|}

Formula 1 sezona 2004
2004